Törvény, jogszabály – a köznyelvben néha az egész joggal vagy a bírósággal azonosítják
Természeti törvény
Társadalmi törvény
Vallási törvény
 Törvény (1989) Mihail Alekszandrovics Uljanov filmje

Hasonló címen 
 Törvények (dialógus) - platón dialógusa